A tollaslabda 1992-ben, Barcelonában szerepelt először hivatalos versenyszámként a nyári olimpiai játékok programjában, de 1972-ben és 1988-ban már tartottak tollaslabda-tornát bemutató jelleggel.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Részt vevő nemzetek
A 2020-os olimpiával bezárólag 75 különböző lobogó alatt indult versenyző a játékok során. Közülük 18 nemzet (nem számolva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a sportágban.

Magyarország négy alkalommal indított versenyzőt. Legjobb eredményünket Ódor Andrea 2000-ben egyéniben elért 17. és a Dakó Andrea, Fórián Csilla páros 1996-ban elért szintén 17. helye jelenti.

Források 
 

 
Tollaslabda